San Juan Capistrano ou San Juan de Capistrano est la forme espagnole du saint catholique Jean de Capistran. Il peut ainsi désigner :

 San Juan Capistrano : municipalité de Californie (États-Unis)
 Gare de San Juan Capistrano : gare ferroviaire de la municipalité de San Juan Capistrano en Californie.
 Mission San Juan Capistrano : mission catholique de la municipalité de San Juan Capistrano en Californie.
 Mission San Juan Capistrano : mission catholique du comté de Bexar au Texas (États-Unis).
 San Juan de Capistrano : une municipalité de l'État d'Anzoátegui au Venezuela ;
 Capitale San Juan de Capistrano : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité de San Juan de Capistrano dans l'État d'Anzoátegui au Venezuela.

Homonymie de toponyme